Waqt (Hindi: वक़्त, Urdu: وقت, übersetzt: Zeit) bezeichnet:
den traditionellen Zeitplan für das rituelle islamische Gebet, siehe Salat (Gebet)
zwei indische Filme:
Waqt (1965) mit Sunil Dutt und Sadhana
Waqt (2005) mit Akshay Kumar und Priyanka Chopra